Il doppio del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Željko Franulović e Christopher Mottram 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie

 Syd Ball /  Phil Dent (semifinali)
 Mark Edmondson /  John Marks (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (Campioni)

 Colin Dibley /  Tony Roche (semifinali)
 Sherwood Stewart /  Butch Walts (quarti di finale)
 Adriano Panatta /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Mike Cahill /  Terry Moor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1978